Иркутский переулок — название улиц в различных населённых пунктах стран бывшего СССР.

Россия 
 Иркутский переулок — улица в Пскове.
 Иркутский переулок — улица в Гукове.
 Иркутский переулок — улица в Гукове.
 Иркутский переулок — улица в Саранск.
 Иркутский переулок — улица в Тюмень.
 Иркутский переулок — улица в Томске.
 Иркутский переулок — улица в Анжеро-Судженске.
 Иркутский переулок — улица в Киселёвске.
 Иркутский переулок — улица в Прокопьевске.
 Иркутский переулок — улица в Черемхове.
 Иркутский переулок — улица в Комсомольске-на-Амуре.

Белоруссия 
 Иркутский переулок — улица в Минске.
 Иркутский переулок — улица в Могилёве.

Украина 
 Иркутский переулок — улица в Лисичанске.

Киргизия 
 Переулок Иркутский — улица в Бишкеке.

См. также